

Culture 
 Yukio Mishima est un écrivain japonais (1925-1970). Son nom se retrouve notamment dans :
 Mishima ou la Vision du vide, essai français de Marguerite Yourcenar (1981) ;
 Mishima, film américain de Paul Schrader (1985) ;
 Mishima, la bande originale du film homonyme, composée par Philip Glass ;
 le prix Mishima, prix de littérature japonais créé en son hommage.
 Mishima est une corporation marchande de l'univers de fiction Mutant Chronicles.

Géographie

Mishima est un bourg de la préfecture de Fukushima ;
 Mishima est un village de la préfecture de Kagoshima ;
 Mishima est une ville de la préfecture de Shizuoka.

Patronymes 

Sanae Mishima (née en 1957), footballeuse japonaise
Sosen Mishima (1876-1934}), écrivain japonais
Yukiko Mishima (1969-), réalisatrice de films japonaise